Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1970. godinu je osvojio Partizan iz Beograda.

I. savezna liga

II. savezna liga

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Hvaru.

Veterani su odbili igrati kvalifikacije za II. saveznu ligu, te je napravljena nova ljestvica prvenstva s izbačenim utakmicama Veterana.

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 7957, god. XXVII, izdano 5. listopada 1970., str. 9, (1. liga - posljednje kolo), preuzeto 3. srpnja 2018.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007. 

1970.